Kapitelstraße steht für:
 Kapitelstraße (Aachen), siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Burtscheid
 Kapitelstraße (Kleve), siehe Liste der Baudenkmäler in Kleve
 Kapitelstraße (Lübbecke), siehe Liste der Baudenkmäler in Lübbecke
 Kapitelstraße (Lübeck)
 Kapitelstraße (Neuss), siehe Liste der Baudenkmäler in Neuss (1/200–1/299), Liste der Baudenkmäler in Neuss (1/300–1/399), Liste der Baudenkmäler in Neuss (1/500–1/580)